

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч 1/4 финала чемпионата III Европы

Матч 1/4 финала чемпионата III Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч в группе XXI Олимпиады

Матч в группе XXI Олимпиады

Матч 1/4 финала XXI Олимпиады

Матч 1/2 финала XXI Олимпиады

Матч за 3-е место XXI Олимпиады

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 Игры сборной, 1976

Футбол в СССР в 1976 году
1976